Campi Flegrei bezeichnet:
 Phlegräische Felder, Gebiet hoher vulkanischer Aktivität im italienischen Kampanien
 Campi Flegrei (Wein), Bezeichnung italienischer Weine aus Neapel